maciejówka – nakrycie głowy

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Maciejówka – część wsi Kościeniewicze w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac 
 Maciejówka – część wsi Wożuczyn w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie
 Maciejówka – część wsi Kamionna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Maciejówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Maciejówka – część wsi Trzciana w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Maciejówka – kolonia wsi Potok Wielki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Maciejówka – część wsi Kostomłoty Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra

Inne 
 Macejewka (Maciejówka)ru - wieś w Dagestanie 
 Macijiwka (Maciejówka)uk - wieś na Ukrainie, obwód czernihowski
 Matijiwka (Maciejówka)uk - wieś na Ukrainie, obwód czernihowski
 Matijiwka (Maciejówka)uk - wieś na Ukrainie, obwód rówieński

 Maciejówka – szczyt

Zobacz też 
 Maciejów, Maciejowice